Ulaka (Bloke, Slovenija), naselje u općini Bloke, Slovenija
 Ulaka (Velike Lašče, Slovenija), naselje u općini Velike Lašče, Slovenija
 Ulaka (otok), otok u sklopu Solomonskih Otoka